Chissey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chissey-lès-Mâcon, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Chissey-en-Morvan, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,